Дано может означать:

Топоним 
 Дано — город в Буркина-Фасо.

Фамилия 
Английская фамилия (Dano). Известные носители:
 Дано, Линда (род. 1943) — американская актриса мыльных опер, а также писатель и предприниматель.
 Дано, Пол (род. 1984) — американский актёр.
 Дано, Хатч (род. 1992) — американский актёр.